

Єпископи 
  — : Хуліан де Дієго-і-Гарсія-Альколеа
 Хуан Антоніо Менендес Фернандес

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 451.611 || 451.652 || 100,0 || 677 || 645 || 32 || 667 ||  || 162 || 451 || 686
|-
| 1959 || 452.509 || 452.592 || 100,0 || 617 || 596 || 21 || 733 ||  || 45 || 432 || 650
|-
| 1970 || 351.352 || 351.422 || 100,0 || 538 || 510 || 28 || 653 ||  || 43 || 594 || 654
|-
| 1980 || 331.300 || 331.500 || 99,9 || 471 || 446 || 25 || 703 ||  || 46 || 535 || 658
|-
| 1990 || 307.500 || 308.515 || 99,7 || 411 || 381 || 30 || 748 ||  || 53 || 322 || 662
|-
| 1999 || 285.000 || 289.203 || 98,5 || 308 || 274 || 34 || 925 ||  || 58 || 245 || 970
|-
| 2000 || 285.000 || 289.200 || 98,5 || 299 || 265 || 34 || 953 ||  || 59 || 224 || 970
|-
| 2001 || 285.000 || 289.203 || 98,5 || 294 || 260 || 34 || 969 ||  || 59 || 226 || 970
|-
| 2002 || 285.000 || 289.100 || 98,6 || 288 || 252 || 36 || 989 ||  || 60 || 221 || 970
|-
| 2003 || 277.710 || 281.810 || 98,5 || 281 || 247 || 34 || 988 ||  || 72 || 218 || 970
|-
| 2004 || 274.540 || 276.810 || 99,2 || 287 || 239 || 48 || 956 ||  || 72 || 392 || 970
|-
| 2006 || 268.151 || 270.421 || 99,2 || 273 || 225 || 48 || 982 ||  || 80 || 351 || 971
|-
| 2012 || 269.600 || 277.800 || 97,0 || 214 || 186 || 28 || 1.259 ||  || 60 || 153 || 970
|-
| 2015 || 250.075 || 259.630 || 96,3 || 208 || 174 || 34 || 1.202 ||  || 42 || 245 || 970
|}

Посилання 

Засновані у VIII столітті
747 у християнстві